

Prénom 
Pour l'origine et les variantes du prénom Léonie, voir Léonie (prénom).

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes produites automatiquement :
 
 

Notamment :

Personnalités portant ce prénom 
 Léonie Abo (née en 1945), femme politique congolaise ;
 Léonie Adams (1899-1988), poétesse américaine ;
 Léonie d'Aunet (1820-1879), femme de lettres française, maîtresse de Victor Hugo ;
 Léonie Aviat (1844-1914), religieuse française, fondatrice des oblates de Saint François de Sales, canonisée en 2001 ;
  (1887-1982), peintre néerlandaise ;
 Léonie Bathiat (1898-1992), comédienne française dont le nom de scène est Arletty ;
 Léonie de Bazelaire (1857-1926), femme de lettres et artiste peintre française ;
 Léonie Bischoff, autrice et dessinatrice de bande dessinée ;
 Léonie Chaptal (1873-1937), infirmière française ;
 Léonie Cooreman (1928-2020), actrice et chanteuse belge dont le nom de scène est Annie Cordy ;
 Léonie Couture (née en 1951), militante féministe canadienne ;
 Léonie Duquet (1916-1977), religieuse française disparue pendant la dictature militaire en Argentine ;
 Leonie Ebert, (née en 1999) escrimeuse allemande
 Léonie Geisendorf (1914-2016), architecte suédoise ;
  (1873-1933), pédagogue et journaliste américaine ;
 Léonie Halévy (1820-1884), sculptrice et salonnière française ;
 Léonie Humbert-Vignot (1878-1960), artiste peintre française ;
 Léonie Kastner-Boursault (1820-1888), fille du comédien et metteur en scène Jean-François Boursault-Malherbe ;
 Léonie La Fontaine (1857-1949), féministe et pacifiste belge ;
 Léonie Léon (1838-1906), maîtresse de l'homme politique Léon Gambetta ;
 Léonie Lescuyer (vers 1829-1899), artiste peintre française ;
 Léonie Claudine Lougué, femme politique et médecin au Burkina Faso ;
 Léonie Lousseau (née en 1947), chanteuse et comédienne française ;
 Leonie Maier (née en 1992), footballeuse allemande ; 
 Myriam Léonie Mani (née en 1977), athlète camerounaise ;
 Léonie Martin (1863-1941), religieuse française de l'Ordre de la Visitation, sœur de sainte Thérèse de Lisieux ;
  (1843-1918), collectionneuse d'art et mécène ;
 Leonie Pankratz (née en 1990), footballeuse allemande ;
 Marie-Léonie Paradis (1840-1912), mère Marie-Léonie, religieuse canadienne béatifiée en 1984 ;
 Léonie Périault (née en 1994), triathlète française ;
 Léonie Pernet (née en 1989), musicienne électronique française ;
 Leonie Pieper (née en 1992), rameuse allemande ;
 Léonie Rouzade (1839-1916), féministe française ;
 Leonie Rysanek (1926-1998), soprano autrichienne ;
 Léonie Simaga (née en 1978), comédienne et metteur en scène française ;
  (1887-1970), créatrice du prix musical Léonie-Sonning ;
 Leonie Taylor (1870-1836), archère américaine ;
 Léonie de Waha (1836-1926), pédagogue et féministe belge ;
 Léonie Wasukulu, chanteuse belge ;
 Léonie Yahne (1867-1950), actrice française de la Belle Époque ;
 Léonie Yangba Zowe (1948-), réalisatrice de films centrafricaine.

Personnages de fiction portant ce prénom 
 Léonie, « tante Léonie », personnage d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ;
 Léonie, personnage du film québécois Pour l'amour de Dieu ;
 Léonie Gratin, voisine de classe et petite amie de Ducobu ;
 Léonie Jaquet, vendeuse de la crémerie Poissonnard, personnage d'Au bon beurre de Jean Dutourd ;
 Leonie Pinelli, personnage jouable de Fire Emblem: Three Houses.

Rues ou voies comportant ce prénom 
 Voie Léonie-Kastner, passage du quartier de Plaisance à Paris ;
 Rue Sainte-Léonie, voie du  arrondissement de Paris ;
 Rue Alice-Domon-et-Léonie-Duquet, voie du  arrondissement de Paris.

Œuvres 

 Léonie est en avance, court métrage français de Jean-Pierre Feydeau, sorti en 1935 ;
 Léonie est en avance ou le Mal joli, pièce de théâtre de Georges Feydeau, créée en 1911 ;
 Léonie la bienheureuse, roman de Pierre-Jean Launay, publié en 1938.

Musique 
 Leonie, un groupe de musique français ;
 Prix musical Léonie-Sonning, prix musical.

Divers 
 la cuvée Léonie, champagne de la maison Champagne Canard-Duchêne ;
 Leoni, entreprise allemande qui fait partie du MDAX ;
 Maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust d'Illiers-Combray ;
 Petite Léonie, cultivar de rosier.
 Léonie, le nom de guerre de Gaston Hyllaire, chef régional pour le Limousin du Mouvement de libération nationale.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom